

Arte
 Minerva – affresco proveniente da Villa Arianna di Stabiae, Antiquarium stabiano, Castellammare di Stabia
Minerva – statua proveniente dal tempio di Atena di Stabiae, Antiquarium stabiano, Castellammare di Stabia
Minerva – dipinto di Fra Bartolomeo, Museo del Louvre, Parigi
Minerva – dipinto di Achille Funi, Fondazione Cariplo, Milano
Minerva – dipinto del Parmigianino, Royal Collection, Hampton Court

Astronomia
 93 Minerva – asteroide della fascia principale

Aziende
 Minerva – industria elettronica austriaca
 Minerva – marca di fiammiferi italiana
 Minerva – casa automobilistica belga
 Minerva Airlines – compagnia aerea italiana
 Minerva Pictures – casa di produzione cinematografica italiana

Editoria 
 Minerva Edizioni – casa editrice sita a Bologna

Geografia

Antartide 
Ghiacciaio Minerva – ghiacciaio della Terra di Oates

Stati Uniti d'America 
 Minerva – città della Contea di Essex, New York
 Minerva – villaggio della Contea di Stark, Ohio

Mitologia
 Minerva – dea della lealtà in lotta e della saggezza nella mitologia romana

Musica
 Minerva – singolo dei Deftones del 2003, dall'album Deftones

Onomastica
 Minerva – nome proprio di persona femminile italiano

Persone

 Francesco Minerva – arcivescovo cattolico italiano.

Altro 
 Minerva – autoblindo belga
Minerva – fregata in servizio con la Real Marina del Regno delle Due Sicilie
  – corvetta della Marina militare italiana capoclasse della omonima classe di unità navali
  – corvetta Classe Gabbiano della Regia Marina e poi della Marina militare italiana 
 Minerva – varietà di olivo
Minerva – sistema operativo desueto